O BricxCC (abreviatura de "Bricx Command Center" é um ambiente integrado (IDE) de programação para o tijolo programável RCX da LEGO.

Foi originalmente escrito por Mark Overmars e, atualmente, é Open Source. Algumas das linguagens que inclui são:

NQC
Mindscript
LASM
brickOS
pbForth
leJOS

Ligações externas
Bricx Command Center 3.3
Página do Projeto

Ambientes de desenvolvimento integrado
Lego